Бригјер може да се односи на:

 Бригјер (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Бригјер (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона